Кулово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Кулово — деревня в Бежецком районе Тверской области.

См. также 
 Кулов